Серет чи Сірет — місто в Румунії
 Серет — річка в Україні, притока Дністра
 Серет — річка в Україні та Румунії, притока Дунаю
 Серет — мала річка в Україні, притока Тисмениці